Архиепархия Дакки () — архиепархия Римско-католической церкви c центром в городе Дакка, Бангладеш. В митрополию Дакки входят епархии Динаджпура, Маймансингха, Раджшахи, Силхета. Кафедральным собором архиепархии Дакки является церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 
15 февраля 1850 года Папа Римский Пий IX учредил апостольский викариат Восточной Бенгалии, выделив его из апостольского викариата Бенгалии (сегодня — архиепархия Калькутты).

1 сентября 1886 года Папа Римский Лев XIII выпустил буллу «Humanae salutis», которой преобразовал апостольский викариат Восточной Бенгалии в епархию. В этот же день епархия Восточной Бенгалии вошла в митрополию Калькутты. В 1887 году епархия Восточной Бенгалии была переименована в епархию Дакки.

25 мая 1927 года епархия Дакки передала часть своей территории для создания новой епархии Читтагонга (сегодня — архиепархия Читтагонга).

15 июля 1950 года Папа Римский Пий XII буллой «Rerum locorumque» возвёл епархию Дакки в ранг архиепархии.

17 января 1952 года и 15 мая 1987 года архиепархия Дакки передала часть своей территории для учреждения новых апостольского викариата Хафлонга (сегодня — епархия Аиджала) и епархии Маймансингха.

 Значимые храмы
 Церковь Святого Розария — самый старый храм в Дакке.

Ординарии архиепархии 

 епископ Томас Оллифф (1850 — май 1858);
 епископ Пьер Дюфаль (3.07.1860 — 1876);
 епископ Йордан Балльзипер (5.04.1878 — апрель 1886);
 епископ Огюстен Жозеф Луаж (1890 — 8.05.1894);
 епископ Петер Йозеф Хурт (26.06.1894 — 15.02.1909);
 епископ Фредерик Франц Линнеборн (13.02.1909 — 21.07.1915);
 епископ Аман-Теофиль-Жозеф Легран (16.08.1916 — 9.11.1929);
 епископ Тимоти Джозеф Кроули (9.11.1929 — 2.10.1945);
 архиепископ Лоуренс Лео Гранер (13.02.1947 — 23.11.1967);
 архиепископ Теотониус Амал Гангули (23.11.1967 — 2.09.1997);
 архиепископ Майкл Розарио (17.12.1977 — 9.07.2005);
 архиепископ Паулинус Коста (9.07.2005 — 22.10.2011);
 кардинал Патрик Д’Росарио, C.S.C. (22.10.2011 — 30.09.2020);
 архиепископ Бежой Нисефорус Д’Крузе (с 30.09.2020).

Статистика 

|-
| 1950 || 35.378 || 18.200.000 || 0,2 || 62 || 24 || 38 || 570 ||  || 21 || 105 || 22
|-
| 1970 || 63.309 || 25.000.000 || 0,3 || 57 || 24 || 33 || 1.110 ||  || 63 || 221 || 26
|-
| 1980 || 81.169 || 30.706.000 || 0,3 || 55 || 26 || 29 || 1.475 || 1 || 66 || 226 || 26
|-
| 1990 || 56.932 || 26.347.000 || 0,2 || 73 || 35 || 38 || 779 ||  || 101 || 360 || 28
|-
| 1999 || 68.629 || 30.148.790 || 0,2 || 74 || 34 || 40 || 927 ||  || 106 || 563 || 19
|-
| 2000 || 70.821 || 30.157.061 || 0,2 || 95 || 42 || 53 || 745 ||  || 134 || 573 || 19
|-
| 2001 || 70.060 || 30.170.665 || 0,2 || 91 || 38 || 53 || 769 ||  || 126 || 498 || 19
|-
| 2002 || 66.785 || 30.258.660 || 0,2 || 83 || 31 || 52 || 804 ||  || 132 || 508 || 19
|-
| 2003 || 73.508 || 30.563.833 || 0,2 || 90 || 33 || 57 || 816 ||  || 110 || 526 || 20
|-
| 2004 || 74.871 || 30.574.441 || 0,2 || 92 || 33 || 59 || 813 ||  || 110 || 544 || 20
|-
| 2006 || 79.008 || 30.581.248 || 0,3 || 108 || 44 || 64 || 731 ||  || 126 || 562 || 20
|-
| 2011 || 79.080 || 31.210.520 || 0,3 || 127 || 55 || 72 || 623 ||  || 143 || 560 || 21
|-
| 2011 || 62.080 || 22.948.906 || 0,3 || 106 || 48 || 58 || 586 ||  || 140 || 530 || 15
|-
| 2013 || 62.780 || 23.339.945 || 0,3 || 125 || 52 || 73 || 502 ||  || 133 || 563 || 18
|-
| 2016 || 76.072 || 23.673.082 || 0,3 || 107 ||	44 || 63 || 710 ||  || 135 || 341 || 19
|}

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла Humanae salutis  
  Булла Rerum locorumque, AAS 43 (1951), стр. 66

Ссылки 

 Информация  

Католические епархии Бангладеш